Каменное зодчество Полоцкого княжества начинается с постройки в середине XI века Софийского собора в Полоцке — произведения, всецело находящегося в русле византийской строительной традиции. Строительная деятельность в княжестве возобновляется после распада киевской державы (1132) и интенсивно продолжается с 1140-х по 1170-е годы.

В Полоцке каменное строительство велось в зоне княжеского детинца, в Бельчицком мужском монастыре и в Ефросиньевском — женском. Помимо Полоцка, каменные храмы возводились в Витебске и в Минске — городах, которыми правили младшие представители княжеского дома Изяславичей. Из летописей известно о высылке полоцких князей в Византию (1127); после их возвращения наблюдается усвоение полоцкими зодчими отдельных приёмов византийской строительной практики. Вершиной полоцкого зодчество стало возведение соборной Спасской церкви Ефросиньевской обители — первого памятника, в котором в полной мере выявилась характерная для Древней Руси и не свойственная Византии форма столпообразного храма.

После 1170-х в Полоцке каменно-кирпичного строительства не велось, сами сведения о раздираемом междоусобицами княжестве исчезают из русских летописей. Есть основания предполагать, что местные строители переместились в Смоленск и Гродно, перенеся свои строительные наработки в эти княжества. Ниже перечислены все каменные сооружения, о существовании которых на территории Полоцкого княжества до монгольского нашествия известно по археологическим и летописным материалам.

См. также 
 Крестово-купольные храмы Древней Руси
 Архитектура Городенского княжества

Примечания

Ссылки 
 Раппопорт П. А. «Зодчество Древней Руси» — издательство «Наука», Ленинградское отделение, 1986.

Древнерусская архитектура
Аннотированные списки памятников архитектуры
Списки церквей
Архитектура Белоруссии
Архитектура Полоцка
Полоцкое княжество
Древнерусские архитектурные школы